Passet ist der Familienname folgender Personen:
 Passet (Komponist) (aktiv im frühen 15. Jahrhundert), französischer Komponist des späten Mittelalters
 Eveline Passet (* 1958), deutsche Übersetzerin 
 Oscar Passet (* 1965), argentinischer Fußballspieler
 René Passet (* 1926), französischer Wirtschaftswissenschaftler

Passet bezeichnet:
 Passet (Pass), Gebirgspass auf Kongsøya